Endogonaceae är en familj av svampar. Endogonaceae ingår i ordningen Endogonales, klassen Zygomycetes, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Endogonaceae

en:Endogonaceae